Каунсил:

 Каунсил — окружной центр округа Адамс, штат Айдахо, США.
 Каунсил — государственный гражданский аэропорт, расположенный у Каунсил (Аляска), США.